Il toponimo Lubuto può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Lubuto, comune del distretto di Kalulushi
Lubuto, comune del distretto di Kitwe
Lubuto, comune del distretto di Ndola